Savignac puede referirse a: 

 Savignac, comuna francesa situada en Aveyron.
 Savignac, comuna francesa situada en Gironda.